Le Complexe Sportif Bell est un complexe sportif polyvalent situé à Brossard, Québec, Canada.

Situé aux abords de l'Autoroute 10 du Québec près du Quartier Dix30, la fonction principale du Complexe est de servir comme centre d’entraînement au Canadiens de Montréal de la Ligue Nationale de Hockey.

Histoire 
Le Complexe s'est ouvert le  et dispose de deux patinoires de hockey sur glace et d'un terrain de football (soccer) intérieur.

Annexes

Articles connexes 
 Centre Bell
 Place Bell

Liens externes 
 Site officiel
 Centre Bell
 Les Canadiens De Montréal

Références 

Équipement sportif achevé en 2008
Stade multifonction au Canada
Patinoire de hockey au Québec
Stade de soccer au Québec
Bâtiment à Brossard
Bell, Complexe
Bell Canada